Tualatin – città della Contea di Washington, Oregon (Stati Uniti d'America)
 Tualatin – nome in codice della terza (ed ultima) generazione del processore Pentium III